Влади́мир Ива́нович Ра́дченко (; 23 октября 1948, Киев — 4 января 2023) — украинский деятель спецслужб. Министр внутренних дел Украины (1994—1995). Председатель Службы безопасности Украины (1995—1998, 2001—2003). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003—2005). Вице-премьер-министр Украины (2007). Генерал армии Украины (2001).

Биография 
Родился 23 октября 1948 года в Киеве. В 1971 году окончил Киевский технологический институт легкой промышленности по специальности «Технология химических волокон», инженер химик-технолог.

В органах КГБ СССР с 1971 года. В 1972 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске. С сентября того же года служил в управлении КГБ по Киеву и Киевской области: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, заместитель начальника, начальник отдела (по утверждению украинского политолога В. Малинковича, в тот период В. Радченко курировал диссидентов). С марта 1982 года по октябрь 1990 года — в управлении КГБ по Ровенской области: старший оперуполномоченный, начальник отделения, заместитель начальника отдела. В 1986 году окончил курсы при Высшей Краснознаменной школе КГБ СССР. В 1990 году снят с должности и переведён в действующий резерв КГБ.

В независимой Украине 
Летом 1991 года полковник Радченко возвращён на службу и в июле этого года назначен заместителем начальника управления КГБ по Ровенской области, генерал-майор. С января 1992 года — начальник управления Службы безопасности Украины по Тернопольской области. С августа 1993 года — начальник Управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С марта 1994 года — заместитель главы Службы безопасности Украины — начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, генерал-лейтенант. Его называли протеже Е. К. Марчука.

В начале июля 1994 года новоизбранным в том же месяце президентом Украины Леонидом Кучмой назначен исполняющим обязанности министра, а в конце того же месяца стал министром внутренних дел Украины.

С июля 1995 года по апрель 1998 года — председатель Службы безопасности Украины. Воинское звание генерал армии присвоено в 2001 году.

С 1996 года — член Совета национальной безопасности и обороны, с 1994 года — член Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с 1997 года — член Совета по вопросам сохранения национального культурного наследия и член Координационного совета по вопросам судебно-правовой реформы при Президенте Украины.

В апреле 1998 года подал рапорт об освобождении от должности руководителя СБУ по собственному желанию. Президент Украины Леонид Кучма перевёл Радченко на должность первого заместителя тогдашнего Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина.

После скандала с прослушкой президентского кабинета (см. Кассетный скандал), президент Леонид Кучма в феврале 2001 года во второй раз назначил Владимира Радченко председателем Службы безопасности Украины, он сменил Леонида Деркача. С февраля 2001 по сентябрь 2003 года второй раз занимал пост руководителя Службы безопасности Украины. Отмечая его назначение, лидер СПУ А. Мороз охарактеризовал его как профессионала, не запятнавшего себя связями с криминально-финансовыми группами.

С сентября 2003 года — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. (Эта должность была вакантной с конца июня того года после назначения Евгения Марчука министром обороны). В мае 2004 года Владимир Радченко оказался в центре внимания в связи с «кассетным скандалом»: украинский бизнесмен Владимир Цвиль обвинил его и некоторых других в том, что они якобы знали о том, что в кабинете Президента майор Госохраны Николай Мельниченко вел записи. Его отставка с должности секретаря СНБО была принята в январе 2005 года президентом Кучмой перед сложением полномочий главы государства.

С августа 2006 года — советник председателя Службы безопасности Украины, а в ноябре 2006 года премьер-министр Украины Виктор Янукович назначил Радченко своим советником на общественных началах. С 12 января по 25 мая 2007 года — вице-премьер Правительства Украины, курировал силовой блок. 

Уволен парламентским большинством 25 мая 2007 года на очередном пике политического кризиса, сопровождающегося острой борьбой за власть между правящей коалицией с одной стороны и Президентом с парламентской оппозицией — с другой. Официальной причиной увольнения стало заявление вице-премьера, написанное «по собственному желанию» якобы в связи с «рецидивом старой болезни». По другой версии, как писало издание «Украинская правда», «судьбу Радченко предопределила его привычка не вмешиваться при возникновении глобального политического противостояния».

Вдова Валентина Вячеславовна — кандидат химических наук, доцент. Есть сын и дочь.

Скончался 4 января 2023 года на 75-м году жизни. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Присвоение воинских званий 
 Генерал-лейтенант — 15 июня 1994
 Генерал-полковник — 7 мая 1995
 Генерал армии Украины — 2001

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (22 октября 1998) — за значительный личный вклад в укрепление государственной безопасности Украины
 Командорский крест ордена Святого Григория Великого (2001, Ватикан)
 Орден «Знак Почёта» (1977)
 Дважды награждался именным огнестрельным оружием президентом Леонидом Кучмой (1995, 2000)
 другие награды

Примечания

Ссылки 
 Служба безпеки України: історія та сучасність. До 20-ї річниці створення. — К.: Видавець Корбуш, 2012. — 384 с.
 Органи державної безпеки Київщини (1917—2008) у фотографіях та документах. — К.: Друкарня Діапринт, 2008. — 504 с.
 Руководство СБУ
 Василий Волга о генерале В. И. Радченко 

Сотрудники КГБ СССР
Вице-премьер-министры Украины
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Похороненные на Байковом кладбище